ICPC est un sigle de 4 lettres, qui peut désigner :
 International Collegiate Programming Contest
 L'instance centrale de prévention de la corruption (Maroc)
 Independent Corrupt Practices Commission (Nigeria)
 International Classification of Primary Care, la Classification internationale des soins primaires
 Institut Cœur Paris Centre (France)
 Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne (France)
 International Cable Protection Committee (ICPC)

Code
Abréviation